Bialer ist der Familienname folgender Personen:

 Meir Bialer (* 1948), Pharmazeut
 Seweryn Bialer (1926–2019), polnisch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler